Muermans ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Muermans (1909–1945), belgischer römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Dominick Muermans (* 1984), niederländischer Rennfahrer